Realize – album di Karsh Kale del 2001
 Realize – singolo di Nami Tamaki del 2003
 Realize – singolo di Colbie Caillat del 2008
 Realize – singolo degli AC/DC del 2020